Fuentecén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentecén (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentecén (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar